autoryzacja (informatyka)
 autoryzacja (prawo prasowe)